Stamp – tasto delle tastiere per PC

Persone 
 Chris Stamp – produttore musicale britannico
 Josiah Stamp – scrittore, economista, banchiere, industriale e statista britannico
 Dudley Stamp – geografo britannico
 Terence Stamp – attore britannico